Hans van Heeswijk (1952), een Nederlands architect.
 Jan van Heeswijk (1904-1975), een Nederlands voetballer en honkballer.
 Jeanne van Heeswijk (1965), een Nederlands beeldend kunstenaar.
 Maarten van Heeswijk (1957), een Nederlands hockeyer.
 Max van Heeswijk (1973), een Nederlands wielrenner.
 Peter van Heeswijk (1962), een Nederlandse politicus.
 Rob van Heeswijk (1937), een Nederlands voetballer.
 Sander van Heeswijk (1972), een Nederlands hockeyer.

Zie ook 
 Heeswijk